Agathemera är ett släkte av insekter. Agathemera ingår i familjen Agathemeridae. 

Agathemera är enda släktet i familjen Agathemeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Agathemera